Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou régions francophones, contiennent Dix-Neuf-Mars ou très rarement XIX-Mars, en référence à des événements survenus à cette date.

En France :
 Le principal événement commémoré est le cessez-le-feu du , qui marqua la fin de la guerre d'Algérie, au lendemain de la signature des accords d'Évian.
 Un deuxième événement, signalé par au moins un odonyme à Saint-Paul (La Réunion), est le vote de la loi de départementalisation n°46-451, le .
 Un troisième événement, signalé par au moins un odonyme à Lamentin en Guadeloupe, n'est pas clairement identifié ; il serait survenu le .

Voir aussi les odonymes :
 dont le quantième est en chiffres (19-), dans la page 19-Mars (odonyme)
 contenant le nom du mois, sans quantième, dans les pages , , .

Graphies « Dix-Neuf-Mars » ou « XIX-Mars » sans millésime

En France

« Rue (du) Dix-Neuf-Mars » et « Rue (du) XIX-Mars »

Autres voies  « ... (du) Dix-Neuf-Mars »  et « ... (du) XIX-Mars »

Dans les autres pays et régions francophones

Graphies « Dix-Neuf-Mars-... » ou « XIX-Mars-... » avec millésime

En France

« Rue (du) Dix-Neuf-Mars-AAAA »

Autres voies « ... (du) Dix-Neuf-Mars-AAAA » et « ... (du) XIX-Mars-AAAA »

Dans les autres pays et régions francophones

Sources principales 

Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps et Google Street
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
 Bing maps Bing Maps
 Here WeGo Here WeGo
 Mappy Mappy
Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Portail des Villes et Mairies
 rue-ville.info Rues de la ville
 « Lieux et liens du souvenir 1952-1962 », FNACA, 340 p., 21x29,7, ill., 1998  (cf. Réalisations FNACA)

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles connexes 
 19-Mars (odonyme)

Articles détaillés 
 Place du 19-Mars-1962
 Rue du 19-Mars-1962

19
03,19